Herzschlag steht für:
 die Kontraktion des Herzens, siehe Herzfrequenz
 umgangssprachlich für Herzinfarkt
 Herzschlag – Das Ärzteteam Nord, deutsche Fernsehserie
 Herzschlag (Fernsehserie), kolumbianische Thriller-Drama-Serie

Siehe auch:

 Heartbeat